Die Korea Open Super Series sind das zweite Turnier BWF Super Series 2008 im Badminton. Es wurde vom 22. Januar bis zum 27. Januar 2008 im Jangchung-Gymnasium in Seoul ausgetragen. Es war die 17. Auflage der Korea Open. Hauptsponsor des Turniers war Yonex. 450 Spieler aus 28 Ländern nahmen am Turnier teil, welches von SBS Sports im Fernsehen übertragen wurde.

Im Finale der Herren zwischen Lin Dan und Lee Hyun-il kam es zu heftigen Streitereien zwischen dem Coach Li Mao und Lin Dan, da sich Lin Dan nach vielen knappen Linienentscheiden zu Gunsten des Gegners benachteiligt fühlte und sich beim Schiedsrichter beklagte.

Sieger

Herreneinzel

Gesetzte 
  Lin Dan
  Lee Chong Wei
  Bao Chunlai
  Chen Hong
  Peter Gade
  Sony Dwi Kuncoro
  Taufik Hidayat
  Kenneth Jonassen

Resultate

Dameneinzel

Gesetzte 
  Xie Xingfang
  Zhang Ning
  Lu Lan
  Pi Hongyan
  Wang Chen
  Xu Huaiwen
  Wong Mew Choo
  Yip Pui Yin

Resultate

Herrendoppel

Gesetzte 
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
  Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto
  Guo Zhendong / Xie Zhongbo
  Tadashi Ohtsuka / Keita Masuda

Resultate

Damendoppel

Gesetzte 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Yang Wei / Zhang Jiewen
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Du Jing / Yu Yang
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-hsing
  Kumiko Ogura / Reiko Shiota
  Gail Emms / Donna Kellogg
  Liliyana Natsir / Vita Marissa

Resultate

Mixed

Gesetzte 
  Zheng Bo / Gao Ling
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Flandy Limpele / Vita Marissa
  Nathan Robertson / Gail Emms
  He Hanbin / Yu Yang
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam

Resultate

Weblinks 
 Tournamentsoftware.com: 2008 Korea Open Super Series.

2008
Badmintonwettbewerb in Seoul
BWF Super Series 2008